Dobrovo est un toponyme qui peut désigner :
Dobrovo, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Neum, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Dobrovo, un village de Bulgarie situé dans l'obchtina de Bobochevo, oblat de Kyoustendil.